Gujarati ou Gujrati peut se référer à:

 Le gujarâtî, une langue parlée en Inde et en Pakistan
 L'alphasyllabaire gujarati, l'écriture utilisée par la langue gujarâtî.
 les Gujaratis
 Gujarat, un État indien
 Un type de tissu de sari.
 Gujrat, une ville de la province pakistanaise du Pendjab

Homonymie de toponyme